Brzina može značiti:

 Brzina gibanja
 Brzina rotacije je kutna brzina
 Brzina (1994), američki akcijski film iz 1994. godine